#DiventeràBellissima (#DB) est un parti politique italien de type conservateur et régionaliste, présent uniquement en Sicile. Il est dirigé par Nello Musumeci. Il est fondé en septembre 2014.

Historique

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  
  
 

Parti politique fondé en 2014